Schengelaia ist der Familienname folgender Personen:

 Demna Schengelaia (1896–1980), georgischer Schriftsteller
 Eldar Schengelaia (* 1933), georgischer Filmproduzent und Politiker
 Giorgi Schengelaia (1937–2020), georgischer Filmregisseur